Ismail kan syfta:

Personer 
 Ismael – en islamsk profet och biblisk person
 Ismail (sultan) (1645–1727), en sultan av Marocko
 Ismail Pascha (1830–1895), en khediv i Egypten
 Ismail I (1487–1524), en kung av Persien och grundaren av den Safavidiska dynastin
 Ismail II (1537–1577), regerade i Persien åren 1576–1577
 Ismail, Soran, svensk komiker, programledare och skribent.

Övrigt 
  Ismail – äldre namn på en stad i Odessa oblast i sydvästra Ukraina, se Izmajil